Virginia Slims of Chicago 1974 – tenisowy turniej WTA kategorii Virginia Slims w sezonie 1974 z cyklu Virginia Slims of Chicago rozgrywany w dniach 25 lutego–3 marca 1974 roku w Chicago na dywanowych kortach o puli nagród wynoszącej 50 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Sport w Chicago
1974 w Stanach Zjednoczonych